RAI Amsterdam, een evenementenorganisatie en beurscomplex
 Station Amsterdam RAI
 RAI Vereniging, de Nederlandse Vereniging de Rijwiel- en Automobiel-Industrie
 Radiotelevisione Italiana, de openbare omroep van Italië
 Rai (muziekgenre), een muziekstijl uit Noord-Afrika
 Resident Assessment Instrument, instrument voor het beoordelen van het functioneren van verpleeghuisbewoners
 Rai (Chrudialect), een dialect van het Chru, gesproken in Vietnam, Frankrijk en de Verenigde Staten
 Rai (Ledo-Kailidialect), een dialect van het Ledo-Kaili, gesproken in Indonesië
 Rai (Zuid-Roglaidialect), een dialect van het Zuid-Roglai, gesproken in Vietnam
 Rai (etnische groep), een etnische groep uit Nepal
 Rai (Orne), een gemeente in het Franse departement Orne
 Aishwarya Rai, een Indiaas model en actrice
 Raimundo Souza Vieira de Oliveira of Raí, een voormalig Braziliaans profvoetballer
 Rai Vloet, Nederlands voetballer
 Rai (maat), een Thaise oppervlaktemaat
 Rai (ruilmiddel), een steen die vroeger als ruilmiddel werd gebruikt op de Micronesische eilandengroep Yap
 Raï (film), Franse dramafilm uit 1995 van Thomas Gilou